Адар:

 Адар () — в еврейском календаре двенадцатый месяц.
 Адар Шени (второй/добавочный Адар) — 13-й месяц еврейского високосного года.

 Адар (Хадар; ) — первый еврейский квартал Хайфы, располагается на плато между расположенным на вершине горы Кармель районом Центр Кармеля и Нижним Городом.

 Хадар, Цви (варианты транскрипции: Адар, Гадар) — израильский адвокат.
 Адар, Ясемин (род. 1991) — турецкая спортсменка.

 Адар (имя) — тюркское и монгольское имя. Производное — фамилия Адаров